"Kampong" pode ser:
 Kampong Peramu, no Brunei
 Kampong Cham, cidade no Camboja
 Kampong Chhnang, cidade no Camboja
 Kampong Thom, cidade no Camboja
 Kampong Thom (província), no Camboja
 Kampong Chhnang (província), no Camboja
 Kampong Cham (província), no Camboja
 Kampong Speu (província), no Camboja
 Kampong Som, no Camboja

Desambiguações de topônimos